Râul Valea Mică se poate referi la:

 Valea Mică - afluent al râului Aita
 Valea Mică - afluent al Ampoiului